Провокатор — назва декількох фільмів.

 Провокатор — чорно-білий німий фільм режисера Віктора Туріна, знятий 1927 року на Ялтинській кіностудії ВУФКУ
 Провокатор — художній фільм 2008 року, знятий британським кінорежисером Анандом Такером